Rybička je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Rybička (1812–1899) – český historik, archivář a právník
 Josef Rybička (1922–2015) – český hlasový pedagog
 Josef Rybička (horolezec) (* 1952) – český horolezec, cestovatel a dobrodruh
 Josef Rybička (rytec) (1817–1872) – český rytec
 Karel Rybička (1784–1853) – český rytec
 Miroslav Rybička (sochař) (1928–2021) – český akademický sochař, restaurátor a sběratel historických motocyklů

Externí odkazy